Punta Prieta kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Punta Prieta, Ensenada, 
 Punta Prieta, Mulegé, 

Robotskapade Mexikoförgreningar